GWE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gweru (Zimbabwe)